FNU est un sigle qui peut désigner :
 Formazine néphélométric unit (en français, unité néphélométrique formazine), une unité de mesure de la turbidité.

FNU est un sigle qui peut désigner :
 , un petit aéroport régional situé dans le centre ouest de la Sardaigne, en Italie.

Code IATA des aéroports